Mannerheim är ett svenskt och finskt efternamn, som den 31 december 2021 bars av 504 personer bosatta i Sverige.

 Augustin Mannerheim (1915–2011), svensk friherre, jägmästare, lyriker och psalmförfattare
 Brita Mannerheim (1916–2011), svensk barn- och tonårspsykiater
 Carl Mannerheim (1865–1915),  greve och finländsk-svensk bankman
 Carl Erik Mannerheim (1759–1837), finländsk greve, ämbetsman och politiker
 Carl Gustaf Mannerheim (1797–1854), finländsk greve, naturforskare och ämbetsman
 Carl Robert Mannerheim (1835–1914), finlandssvensk greve och affärsman
 Eva Mannerheim-Sparre (1870–1957), finlandssvensk grevinna, författare och konstnär
 Gustaf Mannerheim (1867–1951), finlandssvensk friherre, militärofficer och statsman
 Johan Mannerheim (1868–1934), svensk direktör
 Lars Augustin Mannerheim (1749–1835), svensk friherre, ämbetsman och politiker
 Lillemor Mannerheim (1927–1994), finländsk-svensk grevinna och keramiker

Källor

Finska efternamn
Svenska efternamn